MLO steht für:
 Mauna Loa Observatory, siehe Messstation Mauna Loa, meteorologische Forschungsstation auf dem Vulkan Mauna Loa auf Hawaii
 Mount-Lemmon-Observatorium, astronomisches Observatorium im Coronado National Forest in Arizona
 Misanthropic Luciferian Order, ein satanistischer Orden
 Mycoplasma-like organism, siehe Phytoplasma
 Mitochondrion-like Organell (dt. „Mitochondrien-ähnliches Organell“), siehe Endosymbiontentheorie #Mitochondrien und MROs
 Milos Island National Airport (IATA-Code), Flughafen von Milos, griechische Insel in der Ägäis

mlo steht für:
 Mlomp (auch Gulompaay; ISO-639-3-Code), bedrohte westatlantische Sprache im Senegal

Abkürzung